Уразбаев — тюркская фамилия.

 Известные носители
 Уразбаев, Айдос (1886 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Уразбаев, Акбай (род. 1924) — Герой Социалистического Труда (1961).
 Уразбаев, Джумабек (1912 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Уразбаев Дукенбай (1894 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Уразбаев, Изтурган (1917 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Уразбаев, Кайрат Кулымович (род. 1963) — аким города Атырау.
 Уразбаев, Магомет Ташевич (1906—1971) — академик АН Узбекской ССР.
 Уразбаев, Намурза (1900 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Уразбаев, Насыр Рафикович (1902—1981) — государственный и общественный деятель, секретарь Башкирского обкома ВКП(б).
 Уразбаев, Эльдор Магоматович (1940—2012) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.